District Gratsjovski (Orenburg), een district in de Russische oblast Orenburg
 District Gratsjovski (Stavropol), een district in de Russische kraj Stavropol